Butler hace referencia a:

Personajes 
 Samuel Butler 

 George Ide Butler (1834–1918), pastor, administrador y autor adventista.
 Nicholas Murray Butler (1862-1947), pedagogo y filósofo estadounidense, premio Nobel de la Paz en 1931.
 William Butler Yeats (1865-1939), poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en 1923.
 John Washington Butler (1875-1952), granjero estadounidense, miembro de la Cámara de Representantes de Ténesi.
 W. E. Butler (1898-1978), escritor ocultista británico.
 Basil Christopher Butler (1902–1986), obispo benedictino inglés
 Geezer Butler (1949), bajista británico del grupo de heavy metal Black Sabbath.
 Judith Butler (1956) filósofa post-estructuralista, feminista y teórica queer de Estados Unidos.
 Gerard Butler (1969), actor, cantante y productor de cine británico.
 Yancy Butler (1970) actriz estadounidense
 Jimmy Butler (1989), baloncestista estadounidense.

Lugares 
 Universidad Butler, institución académica de enseñanza superior ubicada en Indianápolis, Estados Unidos de América.
 Butler Bulldogs, equipos deportivos de la Universidad Butler.
 Butler (bridge), método suplementario de computar los resultados de las parejas en los torneos de bridge por equipos, para evaluar su rendimiento, consistente en comparar el resultado obtenido en cada mano contra una media o el par de la mano.
 Butler, un pueblo en el estado de Alabama (Estados Unidos).
 Butler, condado del estado de Misuri, Estados Unidos.